NaviExpert – aplikacja nawigacyjna wykorzystująca satelitarne systemy nawigacyjne dostępna na telefony komórkowe i tablety.

NaviExpert zadebiutował na rynku w 2005 roku. Aplikacja poza funkcją nawigacji pozwala kierowcom omijać korki dzięki technologii Community Traffic online, posiada ostrzeżenia CB o fotoradarach, kontrolach drogowych czy niebezpiecznych miejscach oraz bogatą bazę punktów POI. Aplikacja działa w trybie online, dzięki czemu uwzględnia na mapie bieżące informacje o średnich prędkościach z jakimi poruszają się kierowcy na danych odcinkach dróg, trwające remonty, zablokowane odcinki oraz nowe inwestycje drogowe.

Mapy Polski pochodzą z łódzkiej firmy Emapa, natomiast mapa Europy dostarczana jest przez holenderską firmę TomTom. Mapa Polski wykorzystana w NaviExpert dostępna jest także w serwisie korkosfera.pl, skąd ułożoną trasę można eksportować do aplikacji (funkcja dostępna od wersji 8.3 na system Android).

Aplikacja kompatybilna jest z ponad 300 urządzeniami działającymi pod systemami operacyjnymi:

 Android
 iOS
 Windows Phone
 BlackBerry
 Bada
 Symbian
 Java
 Windows Mobile

NaviExpert współpracuje z czterema operatorami sieci komórkowych: Orange, Play, Plus, i T-Mobile oferując swoją aplikację w wersji dedykowanej dla danego operatora GSM i preinstalowanej na wybranych urządzeniach dostępnych w ofercie operatorów.

Na rynku pozaoperatorskim aplikację NaviExpert można pobrać z Google Play, App Store, Windows Phone Store oraz ze strony getne.pl. Przed wykupieniem abonamentu użytkownik może przetestować aplikację za darmo przez 14 dni lub 30 dni w przypadku Windows Phone Store.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Witryna producenta

Oprogramowanie nawigacyjne
Aplikacje na platformę Android
Aplikacje na platformę iOS